Queiroz steht für:
 Queiroz (São Paulo), Gemeinde in Brasilien

Queiroz, Queiros oder Queirós ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Andrade de Queirós (1884–1957), brasilianischer Politiker
 Antônio Celso Queiroz (* 1933), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Catanduva
 Carlos Queiroz (* 1953), mosambikanisch-portugiesischer Fußballtrainer
 Carlos Queiroz Ribeiro (1907–1949), portugiesischer Lyriker
 Crysan Queiroz Barcelos (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Manuel Monteiro de Queiroz (* 1951), angolanischer Politiker und Jurist
 Giovana Queiroz Costa (* 2003), brasilianische Fußballspielerin
 Gloria Queiroz (* 1930), brasilianische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Guilherme de Queiróz Gonçalves (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Isaquias Queiroz (* 1994), brasilianischer Kanute
 João Queirós (* 1998), portugiesischer Fußballspieler

 Luísa Queirós (* vor 1975), portugiesische Malerin
 Moacir Siqueira de Queiros (1902–1992), brasilianischer Fußballspieler
 Nicolás Queiroz (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Rachel de Queiroz (1910–2003), brasilianische Schriftstellerin
 Tomé José de Barros Queirós (1872–1925), portugiesischer Politiker
 Wellington de Queiroz Vieira (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Cristalândia

Siehe auch: 
 (72042) Dequeiroz, Asteroid des Hauptgürtels
 Quiroz
 Quirós